Червоный Лиман — название населённых пунктов на Украине:
 Червоный Лиман — до 2016 года название села Добропасовое в Покровском районе Днепропетровской области.
 Червоный Лиман — село в Славяносербском районе Луганской области.
 Червоный Лиман — село в Семёновском районе Полтавской области.
 Червоный Лиман — село в Барвенковском районе Харьковской области.

См. также 
 Лиман (значения)
 Красный Лиман (значения)